Сезон 1951/52 — 42-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 41-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Штатслига A.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1951/52
Чемпионат Австрии 1951/52 на сайте AustriaSoccer.at

1951/1952
Аустрия Вена